Буха́рін () — російське прізвище. Може походити від слова «буха́ра», яке в північних говірках російської мови позначає бджолу або джмеля.

Персоналії 
 Костянтин Бухарін (1888—1938) — радянський державний і партійний діяч, відповідальний секретар Костромського губернського комітету ВКП(б).
 Микола Бухарін (1888—1938) — російський революціонер, радянський політичний, державний і партійний діяч.
 Микола Бухарін (* 1947) — радянський діяч, електрозварник. Член Центральної ревізійної комісії КПРС у 1986—1990 роках.

Див. також 
 «Ворог народу — Бухарін» — художній фільм кіностудії «Мосфільм» (1990).

Російські прізвища